Koerdt ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Koerdt (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Volker Koerdt (* 1954), deutscher Motorjournalist